Ernestus steht für:

 Ernestus (Lennestadt), Ortsteil von Lennestadt im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen

Ernestus ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Ernestus (* 1925), deutscher Bibliothekar
 Mark Ernestus (* 1963), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Ursula Ernestus (* 1932), deutsche Bibliothekarin und Genealogin

Siehe auch:
 Ernst (Begriffsklärung)